Amazonas megye, Kolumbia egyik megyéje
Amazonas megye, Peru egyik megyéje